Кампиони:

 Кампиони — дворянский род.

 Кампиони, Антон Анжелович (1835—1884) — русский донской архитектор.
 Кампиони, Иниго (1878—1944) — итальянский адмирал Королевских ВМС Италии.
 Кампиони, Пётр Сантинович (1826—1878) — русский архитектор, основатель Московского архитектурного общества и его председатель.
 Кампиони, Сантин Петрович (1774—1847) — российский скульптор итальянского происхождения.

См. также 
 Кампионе-д’Италия